Беловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Беловская волость — в составе Екатеринославской губернии, Славяносербский уезд
 Беловская волость — в составе Курской губернии, Суджанский уезд
 Беловская волость — в составе Тобольской губернии, Ишимский уезд